Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Kerry Melville 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)

  Kerry Melville (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1973